Dolphin est le gestionnaire de fichiers par défaut de l'environnement de bureau libre KDE. Il ne doit pas être confondu avec le navigateur web pour smartphones Dolphin Browser. Dolphin remplace Konqueror pour la gestion des fichiers depuis la version 4 de KDE, bien que ce dernier reste disponible dans les logithèques de nombreuses distributions, remplaçant aisément Dolphin. Dolphin a été conçu de manière à partager le moins de code possible avec Konqueror.

Fonctionnalités 

Dolphin dispose de fonctionnalités destinées à améliorer l'expérience utilisateur, parmi lesquelles :

 Barre de navigation modifiable (chaque partie de l'URL est modifiable) ;
 Choix entre trois modes de visualisation (streaming, pixels et avant-première), mémorisé pour chaque dossier ;
 Possibilité de bloquer la vue (ce qui facilite le déplacement et la copie de fichiers) ;
 Ramasser en masse de fichiers ;
 Navigation uni-onglets ;
 Suppression d'un shell (touche de raccourci par défaut : F4) ;
 Implémentation des protocoles WebDAV, FTP et SSH. La gestion des fichiers à travers ces protocoles est faite de façon transparente ;
 Gestion des périphériques réseaux Microsoft Windows ;
 Gestion native des archives (Zip, RAR, Tar, etc.).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
KDE

Liens externes 
 Page d'accueil du projet
 Prise en main de Dolphin

KDE
Gestionnaire de fichiers
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix